Шеки-Загатальский экономический район () — один из экономических районов Азербайджана. Включает Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Загатальский, Шекинский административные районы.
Шеки-Загатальский экономический район граничит с Россией (Дагестаном) на севере, с Грузией на западе.

Площадь — 8840 км² составляет 10,3% от общей площади республики. В районе имеются значительные водные запасы. Основу экономики составляет сельское хозяйство. Большая разница высот территории района явилась причиной разнообразия природных условий, характерен умеренный климат.

География 

Территория района разделена на три части: южный склон Большого Кавказа, Ганых-Хафтаранскую долину, на Центральное Курское нагорье.
Высота района колеблется от 100-466 метров, на территории района, на границе с Россией находится гора Базардюзю, которая является самой высокой точкой Азербайджана.

Реки и озера 

Регион включает в себя следующие реки: Киш, Шин, Балаканчай, Катех, Дамирапаран, Мазим, Мухах, Ганых, Айричай, Алиджан и Турйан. В регионе имеются такие источники тепловых и минеральных вод, как Огланбулагы, Гизбулагы, Хамамбулагы, Будушор, Агбулаг и Халхал. Нохур (Габалинский район) и Аджинохур (Гахский район) являются основными озёрами.

Климат 

Количество дней без осадков колеблется от 5 до 25 дней в июне-сентябре. Безморозный период продолжается в течение 150-250 дней или более. Дни с снежным покровом колеблются от 20 до 120. На высотах 500-700 метров климат субтропический, а на более высоких высотах он мягкий и прохладный; климат становится все холоднее с увеличением высоты. Регион занимает второе место после зоны Ленкорань-Астара для диапазона годовых количеств осадков.

Земельный покров и биоразнообразие 

Наиболее распространенными ландшафтами в регионе являются луга, горы и лесные массивы с рядом лесных и горных почв. Район характеризуется разнообразным ландшафтом, более густо заросшим лесом, чем другие регионы Азербайджана.

Промышленность 

В 2010 году, по данным Государственного комитета по статистике Азербайджана в Шеки-Загатальском экономическом районе действовало 115 промышленных предприятий.
Структура промышленности Шеки-Загатальского экономического района состоит из легкой и пищевой отраслей.

Население — 599,9 тыс. человек на начало 2015 года (6,5 % от населения страны), проживает в основном в предгорной части.

Добыча: большинство медных запасов республики, 90 %серного колчедана, 99 % цинка сосредоточены в этом районе. Одно из двух 2 месторождений полиметаллов в кавказском регионе (Филизчайское), находится на территории района. В горах и предгорьях много сырья для производства стройматериалов (щебень, песок и т. д.). 27 % территории района покрыто лесными массивами.

Производство: промышленности района в основном представлена лёгкой и пищевой отраслями.
 Пищевая промышленность: предприятия района базируется на переработке продукции садоводства, табаководства и животноводства. Шекинский пищевой комбинат и винодельческие заводы, заводы фруктово-овощных консервов в Габале, Гахе, Балакене, Нидже, Загатальские ореховый завод и фабрика по производству розового масла. Действуют мелкие предприятия, выпускающие продукцию хлебопекарни, восточные сладости и безалкогольные напитки.
 Основу лёгкой промышленности составляет шелководство, во всех районных центрах действуют предприятия швейной промышленности. В Шеки с использованием местного кустарного производства изготавливаются красивые шелковые ткани, платки келагаи, чулки и многое другое. В связи с развитием табаководства в Шеки, Габале, Балакене и Загаталах действуют заводы табачной ферментации. На базе местного сырья в Загаталах работает мебельная фабрика, кирпичный завод, а в Балакене — комбинат по изготовлению тары.

Отрасли сельского хозяйства: табаководство, коконоводство, чаеводство, цветоводство, плодоводство, зерноводство, виноградарство, овцеводство. 2/3 производимого в республике табака, 17 % зерновых, 35 % кокона, 2 % зелёного чайного листа. В районе производится более 10 % продукции животноводства республики.

Транспортная инфраструктура: район обладает развитой транспортной сетью. Железная дорога Евлах — Балакен пущенная в эксплуатацию с середины 80-х годов способствовала расширению связей с другими районами. Действует Баку-Загатальская авиалиния.

Социальная инфраструктура: общеобразовательные и средне-специальные школы, филиалы республиканских высших учебных заведений, учреждения здравоохранения и культурно-просветительские центры, музеи и театры.

Туризм: важный регион отдыха и туризма. В Габале, Шеки и Загаталах действуют учреждения отдыха и туризма. Через территорию района проложен международный туристический маршрут в Грузию.

Источники 
 Экономическая карта Азербайджана
 Государственная Программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 гг.)
 Анализ и оценка хозяйственных комплексов экономических районов Азербайджана Статья опубликована в журнале «Российское предпринимательство» № 10 Вып. 1 (193) за 2011 год, стр. 169-174.
 Регионы Азербайджана

Примечания 

Экономические районы Азербайджана